Manuel Rodríguez può riferirsi a:
Manuel Rodríguez (1551-1619), teologo portoghese.
Manuel Rodríguez Erdoíza (1785-1818), un avvocato, politico e guerrigliero cileno.
Manuel Rodríguez Barros (1926-1997), un ciclista su strada spagnolo. 
Manuel Rodríguez Araneda (1938-), un allenatore di calcio ed ex calciatore cileno, di ruolo difensore.
Manuel Rodríguez de Castro (1964-),  un economista, imprenditore e politico spagnolo.
Manuel Rodríguez, tennista cileno.